Oranje lijn (metro van Montreal)
 Oranje lijn (metro van Washington)
 Oranje Lijn (rederij), formeel N.V. Maatschappij Zeetransport - voormalige Nederlandse rederij